Barronopsis är ett släkte av spindlar. Barronopsis ingår i familjen trattspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trattspindlar
Barronopsis